MVV Maastricht, de voetbalvereniging
MVV Alcides, een sportvereniging uit Meppel
MVV '27, Maaslandse Voetbalvereniging '27
MVV '29, Harbrinkhoek
MVV '58, Meteren
MVV '69, Hellendoorn
Machtiging tot voorlopig verblijf (visum)
MVV (München), de exploitant van het openbaar vervoer in München